Housiaux est un nom de famille belge et français, porté notamment par :
 Christian Housiaux, architecte fonctionnaliste belge ;
 Hyacinthe Housiaux (1880-1964), homme politique belge ;
 Philippe Housiaux (né en 1947), ancien sportif, et personnalité du monde sportif belge.